Yūbetsu puede hace referencia a:

 Yūbetsu (Hokkaidō), una ciudad japonesa.
 El río Yūbetsu, en Hokkaidō, Japón.
 El Yūbetsu (DE-228), un destructor japonés de la Clase Yūbari.